Nokia 6170 — стільниковий телефон фірми Nokia.

Комплектація: телефон, гарнытура HS-5, акумулятор BL-4C, зарядний пристрій ACP-7 або дорожній зарядний пристрій ACP-12 (залежно від країни), CD-ROM, інструкція

Посилання 
 Опис на сайті Nokia 

Стільникові телефони Nokia
Мобільні телефони, представлені в 2004 році